«За Италию» () — фракция в Палате депутатов Италии, образованная в результате раскола фракции «Гражданский выбор для Италии» 10 декабря 2013 года, когда 20 депутатов от Союза Центра и других союзников «Гражданского выбора», включая лидера региональной партии  Лоренцо Деллаи, перешли во вновь образованную фракцию «За Италию» (новую фракцию возглавил Деллаи).

«За Италию» () — единая фракция в Сенате Италии, созданная 19 марта 2013 года партией «Гражданский выбор» и её союзниками после парламентских выборов 2013 года под названием «Гражданский выбор для Италии». С 27 ноября 2013 года фракция носит наименование «За Италию», с 9 декабря 2013 года, после выхода из неё депутатов от партии «Гражданский выбор», включает в основном депутатов от партий «Пополяры за Италию» и Союз Центра (лидер фракции — ).